Degenerescência (para a qualidade; ver degeneração para o processo; e verbo degenerar), do francês dégénérescence pelo latim degeneratione, "sair do seu tipo ou gênero, perder suas qualidades próprias ou ancestrais", pode se referir a:
Em ciência e matemática:
Degenerescência, um caso de limitação no qual uma classe de objetos muda sua natureza de forma que passa a pertencer a outra classe, geralmente mais simples;
 Matéria degenerada, um estágio altamente comprimido da matéria onde a maioria das órbitas dos elétrons entraram em colapso por conta da pressão;
Níveis de energia degenerados, arranjos diferentes de um sistema físico que tem a mesma energia.
Degeneração em medicina:
 Doença degenerativa, moléstia que causa degeneração ao longo do tempo;
Degeneração em ideologia social:
 Arte degenerada, um termo ado(p)tado pelo regime nazista para descrever praticamente toda a arte moderna;

Desambiguação